Ourinhos (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Ourinhos (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo